Kierujący – w Polsce osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie.

Pojęcie kierującego reguluje art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, natomiast wymagania stawiane wobec kierujących pojazdami, zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, cofania tych uprawnień oraz zatrzymywania dokumentów stwierdzających posiadanie tych uprawnień określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ().

Zobacz też 
 kierowca
 rowerzysta

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Uchylone przepisy Kodeksu drogowego – kierujący i uprawnienia do kierowania

Prawo o ruchu drogowym